Global Ports — крупнейший  контейнерных терминалов на российском рынке по пропускной способности и контейнерообороту.

Терминалы Global Ports расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России — «Петролеспорт», «Первый контейнерный терминал», «Усть-Лужский контейнерный терминал» и «Моби Дик» на Балтике, «Восточная стивидорная компания» на Дальнем Востоке, а также двумя контейнерными терминалами в Финляндии — терминалы «Мулти-Линк» в Хельсинки и Котке. Также в структуру Global Ports входит сухой порт «Логистический парк «Янино»» под Санкт-Петербургом.

История 
В период 1990-начала 2000-х в результате приватизации и ряда преобразований созданы ключевые компании, входящие в Global Ports.

Global Ports была образована в 2008 году на базе портовых активов Группы «Н-Транс» — её совладельцы Константин Николаев, Никита Мишин и Андрей Филатов в 2007 собрали 100 % акций «Северстальтранса», выкупив 50%-долю у Алексея Мордашова, и переименовали компанию в «Н-Транс». В группу вошли «Восточная стивидорная компания» (75 % Global Ports, 25 % DP World), «Петролеспорт», контейнерный терминал «Моби Дик» (75 % Global Ports, 25 % у финской у Container Finance Group), Логистический парк «Янино» (75 % Global Ports, 25 % у Container Finance Group) и 50 % нефтепродуктового терминала Vopak E.O.S. (оставшиеся 50 % принадлежали ).

В 2011 году Global Ports провёл IPO на Лондонской бирже. Вся компания была оценена в $2,35 млрд. Общий объём размещения составил $534 млн. Из этой суммы $100 млн получила сама компания, остальное — «Н-Транс». Free float составил 25 %.

В ноябре 2012 году компания , терминальное подразделение группы A.P. Møller — Mærsk, выкупила у «Н-Транса» половину их акций Global Ports, 37,5 % компании. Сумма сделки не раскрывалась, рыночная стоимость доли на момент закрытия сделки составляла около $860 млн. В рамках подготовки к сделке Global Ports выкупил у арабского портового оператора DP World 25 % в «Восточной стивидорной компании» за $230 млн.

В 2013 году Global Ports купила «Национальную контейнерную компанию». В сделку вошли 100 % «Первого контейнерного терминала», 80 % «Усть-Лужского контейнерного терминала» и 100 % в компании «Логистика-Терминал» (сухой порт на юге Санкт-Петербурга). За 100 % НКК отдала Global Ports $291 млн и 18 % собственных акций, в результате чего доли основных акционеров Global Ports — «Н-Транса» и APM Terminals — снизились с 37,5 % до 30,75 %, доля акций в свободном обращении уменьшился с 25 % до 20,5 %; структуры прежних акционеров НКК — Андрей Кобзарь и менеджмент First Quantum — получили по 9 % в капитале Global Ports.

В 2017 году Global Ports продала «ТрансКонтейнеру» 100 % ЗАО «Логистика-Терминал» за 1,9 млрд рублей.

В 2018 году ГК «Дело» выкупила у «Н-Транса» 30,75%-ный пакет Global Ports. Сумма сделки не раскрывалась.

В 2019 году Global Ports продала терминал Vopak E.O.S. в Эстонии.

Активы 
Общая мощность морских контейнерных терминалов Global Ports составляет 4,2 млн TEU, площадь терминалов — 400 га. Число сотрудников — 2800 человек.

Первый контейнерный терминал 

«Первый контейнерный терминал» — крупнейший и старейший контейнерный терминал на территории России. Расположен в Большом порту Санкт-Петербурга. Создан в 1973 году как первый специализированный контейнерный терминал. В 1998 году на базе контейнерного терминала Санкт-Петербургского порта было основано акционерное общество «Первый контейнерный терминал». ПКТ связан регулярным фидерным сообщением с главными европейскими портами — Роттердамом, ,  и . Соединён прямым железнодорожным и автомобильным сообщением с центральными регионами России и связан регулярным паромным сообщением с базовыми портами западной части Балтийского моря.

Петролеспорт 

«Петролеспорт» — стивидорная компания, работающая в Северо-Западном регионе России. Петролеспорт расположен в морской акватории Санкт-Петербурга на островах Гутуевский, Вольный, Гладкий и Гребёнка. Соединён прямым железнодорожным и автомобильным сообщением с центральными регионами России и связан регулярным паромным сообщением с базовыми портами западной части Балтийского моря. История терминала восходит к Лесному порту, созданному в конце XIX века.

Осуществляет перевалку грузов различной номенклатуры (лесных грузов, металлолома, металлоизделий, чёрных и цветных металлов, проектных грузов, в том числе тяжеловесного и негабаритного оборудования), но прежде всего — контейнерных и паромных. Специализированный контейнерный терминал — второй по производственным мощностям в России и СНГ и располагает самой вместительной в регионе площадкой хранения рефконтейнеров. Паромный терминал «Петролеспорта» является одним из крупнейших в России комплексов по обработке ро-ро грузов. В 2019 году на Петролеспорте начал работу температурный перетарочный комплекс (кросс-док), ставший крупнейшим центром по перетарке грузов в Большом порту Санкт-Петербург.

Характеристики терминала: общая площадь — 121 га; пропускная способность, контейнеры — 1 млн TEU; пропускная способность паромных грузов (ro-ro/автомобили) — 30/190 тыс. ед.; длина причалов — 2 462 м; максимальна осадка — 11 м; ёмкость контейнерной площадки — 22 300 TEU; емкость рефзоны — 3 510 розеток; емкость площадки для хранения легковых автомобилей — 10 тыс. ед.

Восточная стивидорная компания 

«Восточная стивидорная компания» — крупнейший контейнерный терминал на Дальнем Востоке, расположен в глубоководном незамерзающем тихоокеанском порту Восточном в посёлке Врангель, рядом с Находкой. Контейнерный терминал, на основе которого создана компания, был введён в эксплуатацию в 1976 году и является вторым специализированным контейнерным терминалом в СССР. ВСК имеет прямой выход на железнодорожную станцию Находка-Восточная и к Транссибирской магистрали.

Одним из важных направлений работы терминала является формирование и отправка ускоренных контейнерных поездов. ВСК ведет обработку судов типа ро-ро, осуществляет обслуживание и хранение рефрижераторных контейнеров. В 2011-2021 гг. на территории терминала работал специализированный комплекс по перевалке угольных грузов. Также ВСК является частью AE19 Eastbound — мультимодального сервиса отправки контейнеров из стран Северной Европы в Азию через Санкт-Петербург. В ноябре 2020 года ВСК обработала 44,6 тыс. TEU, что является лучшим результатом по итогам работы за месяц за всю историю терминала. Общая пропускная способность ВСК составляет 700 тыс. TEU в год.

Усть-Лужский контейнерный терминал 

«Усть-Лужский контейнерный терминал» — терминал в новом глубоководном порту Усть-Луга, расположенном в Лужской губе Финского залива. Партнёром выступает немецкий контейнерный оператор компания  (20%).

Первое судно на терминале было принято 29 декабря 2011 года. Строительство ведется в 3 очереди. Пропускная способность первой составляет 440 тыс. TEU. Общая площадь контейнерного терминала — 39 га, длина причального фронта — 440 м, максимальна осадка — 12,1 м, железнодорожный фронт — 3 232 м, ёмкость контейнерной площадки — 7 500 тыс. TEU, ёмкость рефзоны — 420 розеток. Инвестиционная программа терминала предусматривает развитие пропускной способности до 2,85 млн TEU.

С декабря 2018 года терминал начал работу с углём. Железнодорожная инфраструктура и мощности терминала позволяют обеспечить отгрузку до 1 млн тонн угля в год.

Моби Дик 

«Моби Дик» — морской грузовой терминал, расположенный в Кронштадтe на острове Котлин на входе в гавань Санкт-Петербурга. Строительство терминала началось в 2000 году, а уже в июле 2002 «Моби Дик» обработал первое судно. Осуществляет перевалку контейнерных, навалочных, генеральных, крупногабаритных грузов и грузов ро-ро. Global Ports владеет 75% «Моби Дик», оставшиеся 25% принадлежат CMA Terminals, дочерней структуре CMA CGM. Терминал имеет прямой доступ к КАД Санкт-Петербурга и находится рядом с заводами Nissan и Hyundai. На терминале оборудован пункт пропуска через государственную границу «База Литке, остров Котлин» и таможенный пост Балтийской таможни «Кронштадтский».

Логистический парк «Янино» 
Логистический парк «Янино» — многофункциональный транспортно-логистический комплекс, «сухой порт», изначально созданный для расширения складских возможностей портовых терминалов Петербурга и Кронштадта. Расположен в 1,5 км от Кольцевой автодороги Санкт-Петербурга, связан железнодорожным сообщением с «Петролеспортом». Построен в 2010 году, полноценно заработал с мая 2011 году. Global Ports владеет 75% «Янино», ещё 25% приходится на CMA Terminals.

РОЛИС 
«Российские логистические информационные системы» (РОЛИС) — специализированный разработчик IT-систем для компаний, входящих в Global Ports, и других транспортных предприятий транспортной отрасли. Компания была создана в 2004 году на базе информационной службы «Первого контейнерного терминала». При участии РОЛИС ПКТ первым среди российских стивидорных компаний ввёл в документооборот электронную цифровую подпись (2009 год) и первым внедрил механизм электронного обмена данными с Федеральной таможенной службой РФ (2013 год), стал первым российским терминалом в России, обеспечившим полный электронный документооборот на всех этапах обработки груза (2015), а в 2020 году ПКТ первым из терминалов РФ перешёл на полностью безбумажное оформление экспорта.

Multi-Link Terminals 
Компания Multi-Link Terminals Ltd Oy управляет двумя терминалами в Финляндии. Multi-Link Terminals была основана в 2004 году как стивидорное подразделение судоходной линии Containerships. Первым начал работу терминал в Западном порту Хельсинки, в 2005 году был введен в эксплуатацию терминал в Котке. Multi-Link Terminals принадлежит группе Global Ports (75%) и CMA Terminals (25%).

В 2008 года все операции из Западного  были перенесены в новый морской  в рамках программы по выводу грузовых терминалов из исторической части города. Среди перенесённых терминалов в новом порту начал работу и MLT-Helsinki. Терминалы ориентированы как на финские импортные и экспортные грузопотоки, так и на российский транзит.

Финансовые данные 
Выручка Global Ports в 2020 году составила 384,4 млн долл. США, скорректированная EBITDA — 209,7 млн долларов США. В 2020 году консолидированный контейнерный оборот морских терминалов внутри группы составил 1 533 тыс. TEU.
 Финансовые показатели

Global Ports — ведущий оператор контейнерных терминалов в России с долей 51% в Балтийском и 30% в Дальневосточном бассейнах по состоянию на конец 2018 года. В первом квартале 2020 года на долю группы приходилось 31,2% российского контейнерного рынка.

 Операционные показатели

Кредитные рейтинги: Fitch Ratings — BB+, Moody’s — Ba1, RA Expert — ruAA.

Собственники и руководство 
Основными акционерами Global Ports являются российский транспортно-логистический холдинг ГК «Дело» (30,75 %), международный холдинг  (входит в группу A.P. Møller — Mærsk) (30,75 %), ещё 20,5 % акций Global Ports обращаются в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на Лондонской фондовой бирже (тиккер на LSE: GLPR).

Генеральным директором управляющей компании Global Ports с 16 июля 2020 является Альберт Лихолёт, продолжающий возглавлять терминалы «Петролеспорт» и «Первый контейнерный терминал». Он сменил Владимира Бычкова, проработавшего в должности с 2018 и ранее возглавлявшего ГК «Дело». Совет директоров Global Ports Investments Plc состоит из 11 членов, его председателем является Сорен Якобсен, представляющий APM Terminals.

Примечания 

Портовые операторы
Транспортные компании России
Контейнерные перевозки